Runabout è un termine di origine inglese, usato in molte nazioni, che definisce un veicolo agile, veloce e di piccole dimensioni.

La parola "runabout", coniata nel XVI secolo, si può tradurre in "scorrazzante" e affonda le sue radici etimologiche nella fusione del verbo "to run" (correre) e dell'avverbio "about" (intorno). Veniva originariamente utilizzata per indicare persone, soprattutto bambini, che si muovevano velocemente correndo.

Verso la fine del XIX secolo il termine venne associato a carriaggi scoperti di piccole dimensioni, trainati da un solo cavallo, il cui uso promiscuo risultava particolarmente adatto a limitati trasporti di cose e persone.

Il passaggio dai carri a trazione animale alla nuova categoria degli automobili fu subitaneo e il termine "runabout" venne utilizzato per indicare piccole e veloci imbarcazioni da diporto, come pure leggere autovetture scoperte.

 Runabout – tipo di carrozzeria automobilistica in voga all'inizio del XX secolo
 Runabout – classe di astronavi di Star Trek